Barrio de San Pedro puede referirse a:
 Barrio de San Pedro (Aguilar de Campoo), localidad del municipio de Aguilar de Campoo, provincia de Palencia.
 Barrio de San Pedro (Alar del Rey), localidad del municipio de Alar del Rey, provincia de Palencia.
 Barrio de San Pedro (Jerez de la Frontera), en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz, España.
 Barrio de San Pedro Regalado, en Valladolid, España.
 Barrio de San Pedro (Granada), en Granada, España.
 Barrio de San Pedro (Tepoztlán), en Tepoztlán, México.